Михаил Юрьевич Лермонтов:
* Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814—1841) — русский поэт, прозаик, драматург, художник.
 Лермонтов, Михаил Юрьевич (род. 1953) — российский общественный деятель.